Die 12. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 28. Februar bis zum 10. März 1990 in der Tschechoslowakei ausgetragen. Insgesamt traten 16 Mannschaften zum Turnier an. Weltmeister wurde Schweden, das im Finale die UdSSR mit 27:23 besiegte. Die Mannschaft der DDR belegte den achten Platz, die Bundesrepublik Deutschland konnte sich nicht für das Turnier qualifizieren.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Mannschaften in vier Gruppen gegeneinander an. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde.

Gruppe A in Pilsen

Gruppe B in Prešov

Gruppe C in Zlín

Gruppe D in Žilina

Hauptrunde 
Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde. Dabei kamen die Teams aus den Vorrundengruppen A und B in die Gruppe I, die Mannschaften aus den Gruppen C und D in die Gruppe II. Die Resultate aus den direkten Duellen der jeweiligen Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe wurden mit in die Hauptrunde übernommen.

Gruppe I in Ostrava

Gruppe II in Bratislava

Platzierungsrunde 13–16 in Zlín 
Die Viertplatzierten der Vorrundengruppen A–D spielten um die Plätze 13 bis 16.

Finalspiele in Prag 
Die beiden Ersten der zwei Hauptrundengruppen spielten das Finale aus, die beiden Zweiten das Spiel um Platz 3. Die übrigen Mannschaften spielten um die weiteren Platzierungen.

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler (Most Valuable Player, MVP): Jackson Richardson

All-Star-Team

Statistiken

Torschützen 

FT – Feldtore; 7m – Siebenmeter;

Aufgebote

Medaillengewinner

8. Platz: Deutsche Demokratische Republik 

Trainer: Klaus Langhoff

Weblinks

Einzelnachweise 

Manner 1990
Handballveranstaltung 1990
Weltmeisterschaft Manner 1990